Trout River kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Trout River (ort), Newfoundland och Labrador, 
 Trout River, British Columbia, vattendrag, 
 Trout River, Northwest Territories, vattendrag, 

Robotskapade Kanadaförgreningar